

Localidades

Saint-Saturnin (Cantal)
Saint-Saturnin (Charente)
Saint-Saturnin (Cher)
Saint-Saturnin (Lozère)
Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos